En Alberta : 
 Bow City (ancien village)
 Bow City (hameau)